Национальная лига 1962/1963 () — 5-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 8 сентября 1962 года и закончился 26 июня 1963 года.

Клубы-участники

Красная группа

Результаты матчей

Белая группа

Результаты матчей

Чемпионская группа

Результаты матчей

Классификационная группа

Ссылки 
 Статистика сезона на angelfire.com
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1962/1963
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1962 году
Спорт в Турции в 1963 году